Morrisonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Morrisonville (Illinois)
 Morrisonville (Louisiana)
 Morrisonville (New York)
 Morrisonville (Virginia)
 Morrisonville (Wisconsin), im Dane County